Un coptologue est un spécialiste de la coptologie, c'est-à-dire de l'étude de la langue copte, langue liturgique de l'Église copte, ainsi que des textes coptes des premiers siècles du christianisme en Égypte antique.

Articles connexes 

 Liste de Coptologues français

Coptologie